Godoy kan syfta på följande:

 Manuel Godoy, spansk politiker
 Godoy, Mexiko, ort i Guanajuato, Mexiko
 General Enrique Godoy, ort i Río Negro, Argentina